Иорданская лига 2016/2017 () — 
65-й сезон чемпионата Иордании по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Вихдат». Сезон начался 28 октября 2016 года и завершился 6 мая 2017 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Иордании на сайте goalzz.com
Чемпионат Иордании на сайте soccerway.com

2016/2017
Иордания
Спорт в Иордании в 2016 году
2017 год в Иордании